Мериленд може да се отнася за:

 Мериленд – един от 50-те щата на САЩ;
 Мериленд – град в щата Ню Йорк, САЩ;
 Мериленд – окръг в Либерия;